Flak 39, abréviation de Flugabwehrkanone 39, désigne plusieurs modèles de canons utilisés par la Wehrmacht :
 le 2,5 cm Flak Hotchkiss 39, désignation allemande du canon de 25 mm antiaérien Hotchkiss (français)
 le 3,7 cm Flak M 39(r), désignation allemande du  (russe)
 le 8,5 cm Flak M 39(r), désignation allemande du canon de 85 mm obr. 39 (russe)
 le 9,4 cm Flak Vickers M 39(e), désignation allemande du QF 3,7 pouces (britannique)
 le 10,5 cm Flak 39

Voir aussi